Aristobia voetii  — вид жуков-усачей рода Aristobia из подсемейства Lamiinae. Обнаружены в юго-восточной Азии (Вьетнам, Китай, Лаос, Мьянма, Таиланд). Среднего размера жуки: длина тела от 32 до 45 мм. Период активности: июль и октябрь. Вид был впервые описан в 1878 году энтомологом Джеймсом Томсоном (James Thomson)
.

Примечания

Литература 
 HUA Li-Zhong. (2002). List of Chinese Insects. Zhongshan (Sun Yat-sen) University Press, Guangzhou. List of Chinese Insects 2: 1-612.
 Rondon, Jacques André & Breuning, Stefan. (1970). Lamiines du Laos. Pacific Insects Monograph 24: 315—571, 54 figs.

Ссылки 
 
 

Ламиины
Животные, описанные в 1878 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии